Ruben Bemelmans era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale.

In finale Benjamin Bonzi ha sconfitto Constant Lestienne con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

  Benjamin Bonzi (campione)
  Pierre-Hugues Herbert (quarti di finale)
  Tomáš Macháč (primo turno)
  Dennis Novak (secondo turno)

  Gilles Simon (secondo turno) 
  Quentin Halys (secondo turno) 
  Roman Safiullin (primo turno) 
  Lucas Pouille (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Maximilian Marterer (secondo turno)
  Jules Marie (primo turno, ritirato)
  Tristan Lamasine (secondo turno, ritirato)

  Jonáš Forejtek (secondo turno) 
  Dan Added (primo turno) 
  Mats Rosenkranz (primo turno)

Wildcard 

  Luca Van Assche (quarti di finale)
  Kenny de Schepper (secondo turno)

  Harold Mayot (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger La Manche 2022